Hennis  est un nom de famille néerlandais, variante de Hennig ; il est dérivé du prénom Hans ou Johannes.

Patronyme 
 Hasani Hennis (1997-), coureur cycliste anguillais.
 Jeanine Hennis-Plasschaert (1973-), femme politique néerlandaise.

Références

Voir aussi 
 Hennig

Homonymie de patronyme